Дмитрий Андреевич Кузнецов:
 Кузнецов, Дмитрий Андреевич (1898 — 1984) — советский гидростроитель, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Дмитрий Андреевич (род. 1990) — российский спортсмен (академическая гребля).